Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel HP Japan Open) van 2012 vond plaats van 8 tot en met 14 oktober 2012 in de Japanse stad Osaka. Het was de 38e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen in de open lucht.

Samenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Marion Bartoli was haar titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Samantha Stosur werd in de halve finale uitgeschakeld door de ongeplaatste Taiwanese Chang Kai-chen, die daarmee voor het eerst van haar carrière een WTA-finale bereikte. De eveneens ongeplaatste Heather Watson uit Groot-Brittannië won het toernooi. Ze versloeg Chang Kai-chen in de finale in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Het was Watsons eerste WTA-titel.

Dubbelspel – Van de titelhoudsters Kimiko Date-Krumm en Zhang Shuai was alleen de eerste haar titel komen verdedigen – ze speelde deze keer samen met de Britse Heather Watson. Dit koppel was als vierde geplaatst, en bereikte de finale door in de halve finale het tweede reekshoofd Anabel Medina Garrigues / Zheng Jie in de match-tiebreak te verslaan. Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones / Abigail Spears won het toernooi. Ze versloegen Date-Krumm en Watson in de finale in twee sets. Kops-Jones en Spears wonnen hiermee hun zesde gezamenlijke titel. Kops-Jones bezit nog twee titels met andere partners; Spears vier.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Japan 2012
Japan